Kleinroda steht für 
 Kleinroda (Roßleben-Wiehe) einen Ortsteil von Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis
 Kleinroda (Weimar), Wüstung in Weimar

Siehe auch:
 Kleinrode (Trzebicko-Piaski (Santomischel / Wohnort zu Strebitzko), 1936–1945: Kleinrode); Teil der Landgemeinde Gmina Cieszków in Polen